Die Saison 2009/10 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 17. Oktober 2009 und endete am 8. Mai 2010. Die Roten Raben Vilsbiburg wurden nach 2008 zum zweiten Mal Deutscher Meister. Schon vor dem offiziellen Saisonende stand der Tabellenletzte SV Lohhof als einziger Absteiger fest, da er auf die Beantragung einer Erstligalizenz verzichtete.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der ersten Liga:

 Schweriner SC
 Rote Raben Vilsbiburg
 Dresdner SC
 VT Aurubis Hamburg
 1. VC Wiesbaden
 Allianz Volley Stuttgart
 VfB 91 Suhl
 Köpenicker SC
 USC Münster
 TSV Sonthofen
 Alemannia Aachen
 SV Lohhof
 SC Potsdam
 SV Sinsheim

Als Titelverteidiger trat der Schweriner SC an. Bayer Leverkusen musste seine Mannschaft aus der Bundesliga zurückziehen. Aus der zweiten Liga waren Potsdam, Lohhof und Sinsheim aufgestiegen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2010 (PDF-Datei; 744 kB)

2009/10
Volleyballsaison 2009/10